Die nachfolgende Tabelle stellt eine Liste der hellsten Galaxien bis zu einer scheinbaren Helligkeit von etwa 10,4 mag dar. Die ersten beiden Spalten beziehen sich auf die Messier- und NGC-Katalognummern, die dritte Spalte auf das Sternbild, in dem die Galaxie zu finden ist, die vierte auf die scheinbare visuelle Helligkeit. Die folgenden Spalten beinhalten die Winkelausdehnung am Himmel und die Winkelkoordinaten. Der morphologische Typ nach dem Hubble-Schema beschreibt, um welche Art von Galaxie (S=Spiralgalaxie, E=elliptische Galaxie, Irr=irreguläre Galaxie und Spezialfälle) es sich im Einzelnen handelt. Schließlich sind der Eigenname, die Entfernung in Millionen Lichtjahren und die Galaxiengruppe, zu der die individuelle Galaxie zählt, aufgeführt.
 

!Hellste
Galaxien, hellste
Galaxienhell